‎
 Cassagnoles (Gard)
 Cassagnoles (Hérault)